Карасо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Население — 46 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса